A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi madison versenyszámát augusztus 19-én rendezték a Laoshan-pályakerékpár-pályán.

Végeredmény 
A verseny össztávja 50 km volt.

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon